Luigi Villoresi (1909-1997), pilote automobile ìtalien ;
 Pamela Villoresi (née en 1957), actrice italienne.

Autres 
 Canale Villoresi, un canal d'irrigation en Lombardie (Italie).